C.S. Friedman, Amerikaans schrijfster
Carl Friedman, Nederlands schrijfster, pseudoniem van Carolina Klop
David D.Friedman, Amerikaans econoom, zoon van Milton en Rose Friedman
David Friedman (vibrafonist), Amerikaans jazzmusicus
Herbert Friedman, Amerikaans astrofysicus
Jerome Friedman, Amerikaans natuurkundige
Marty Friedman, Amerikaans gitarist
Michael Friedman, Amerikaans wielrenner
Milton Friedman, Amerikaans econoom
Patri Friedman, Amerikaans activist, zoon van David Friedman, kleinzoon van Milton en Rose Friedman
Peter Friedman, Amerikaans acteur
Prahlad Friedman, Amerikaans pokerspeler
Rose Friedman, Amerikaans econome, echtgenote van Milton Friedman
Thomas Friedman, Amerikaans journalist
Friedman Amplification, een Amerikaans merk dat gitaarversterkers, gitaren en effectpedalen produceert.

Zie ook 
David Gerrold, Amerikaans schrijver, pseudoniem van Jerrold David Friedman
Alfred Reed, Amerikaans componist, geboren Alfred Friedman
Joodse achternaam